Encyclopédie ( für Enzyklopädie) bezeichnet folgende Werke:
 Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (1751–1772) von Denis Diderot und Jean Baptiste le Rond d’Alembert
 Encyclopédie d’Yverdon (1770–1780) von Fortuné-Barthélemy de Félice
 Encyclopédie méthodique (1782–1832) von Charles Joseph Panckoucke
 Encyclopédie Universelle Larousse von Editions Larousse
 Encyclopédie canadienne, Kanada, über Personen (auch der Musikgeschichte) und über Sachverhalte

Siehe auch:

 Enzyklopädie
 Geschichte und Entwicklung der Enzyklopädie
 Liste der Universalenzyklopädien